Ordre del dia (reunió), llista dels afers que es preveu tractar en una reunió o acte formal
 Ordre del dia (militar), relació de les disposicions previstes per a una formació militar per a la jornada